Příjmení Meixner nese více různých osobností:

 Johann Meixner (1819–1872) – rakouský sochař českého původu
 Franz Meixner (1869–1926) – rakouský římskokatolický kněz a křesťansko sociální politik
 František Meixner (1910–???) – český a československý politik
 Jaromír Meixner (* 1940) – český profesionální hokejista
 Karolína Zoe Meixnerová – česká influencerka a populrizátorka literatury